Хвостово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хвостово — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Хвостово — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Хвостово — деревня в Бекетовском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области.
 Хвостово — посёлок в Ючкинском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области.
 Хвостово — деревня в Курском районе Курской области.
 Хвостово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Хвостово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Хвостово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
Хвостово — до 1964 г. название деревни Дружба в Ржевском районе Тверской области.